

Geografia

Filippine
Solana – municipalità della Provincia di Cagayan

Spagna
Cubo de la Solana – comune della Comunità autonoma di Castiglia e León
La Solana – comune della Provincia di Ciudad Real
Solana de Ávila – comune nella Provincia di Avila
Solana de los Barros – comune della Provincia di Badajoz
Solana de Rioalmar – comune della Provincia di Ávila
Solana del Pino – comune della Provincia di Ciudad Real

Stati Uniti
Solana – census-designated place (CDP) della contea di Charlotte, Florida
Solana Beach – città della Contea di San Diego, California

Persone
Francesc Solana (1972) – ex cestista spagnolo
Javier Solana (1942) – politico spagnolo
Jesús Ángel Solana (1964) – ex calciatore spagnolo
José Luis Gutiérrez Solana (1885-1945) – pittore e scrittore spagnolo
Moisés Solana (1935-1969) – pilota automobilistico messicano
Teresa Solana (1962) – scrittrice e traduttrice spagnola

Informatica 

 Solana (piattaforma blockchain)